Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1988/89 war die 43. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Olympia Bocholt nach einer Saison und der VfL Rhede nach vier Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Sportfreunde Katernberg (Rückkehr nach elf Jahren), TuRU Düsseldorf (Wiederaufstieg nach 30 Jahren) und SV Schwafheim (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurden erstmals die Sportfreunde Katernberg, die damit in die Oberliga Nordrhein aufstiegen und nach 34 Jahren wieder am überregionalen Spielbetrieb teilnehmen durften.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der VfB Speldorf verließ die Verbandsliga neun Jahre nach seinem Aufstieg wieder, der SV Lintfort nach vier Spielzeiten und der BV Altenessen 06 nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1988
Fußballsaison 1988/89